Зиндер:
 Зиндер, Лев Рафаилович — лингвист.
 Зиндер (город) — город в Нигере.
 Зиндер (аэропорт) — аэропорт, обслуживающий город Зиндер.